Čtyřhra juniorek na French Open 2021 probíhala v první polovině června 2021. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce Stade Roland-Garros nastoupilo třicet dva párů. Obhájkyněmi titulu byly Italky Eleonora Alvisiová a Lisa Pigatová, které dohrály v semifinále.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár složený z 16leté Filipínky Alex Ealaové a 18leté Rusky Oxany Selechmetěvové, který ve finále zdolal rusko-maďarské turnajové osmičky Marii Bondarenkovou s Amarissou Kiarou Tóthovou po setech 6–0 a 7–5. Obě šampionky vybojovaly druhé grandslamové trofeje z juniorské čtyřhry. Ealaová trénující v Nadalově akademii na Mallorce navázala na deblový triumf z Australian Open 2020 a Selechmetěvová na titul z US Open 2019.

Nasazení párů 
  Alex Ealaová /  Oxana Selechmetěvová (vítězky)
  Linda Fruhvirtová /  Polina Kuděrmetovová (čtvrtfinále)
  Victoria Jiménez Kasintseva /  Linda Nosková (semifinále)
  Matilda Mutavdzicová /  Diana Šnajderová (2. kolo)
  Petra Marčinková /  Natália Szabaninová (čtvrtfinále)
  Kristina Dmitruková /  Darja Viďmanová (1. kolo)
  Océane Babelová /  Solana Sierraová (1. kolo)
  Maria Bondarenková /  Amarissa Kiara Tóthová (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  
 

French Open 2021
Juniorský tenis v roce 2021